Manuel Capdevila i Font: músic català.
 Manuel Capdevila i Massana: orfebre i pintor català.